Kahemba peut être :
 Kahemba, localité et chef-lieu du territoire de Kahemba, dans la province du Kwango en République démocratique du Congo ;
 Kahemba, territoire de la province du Kwango en République démocratique du Congo ;
 Kahemba, rivière du territoire de Kahemba en République démocratique du Congo.